Le qualificatif français a deux sens :
l'ensemble des personnes qui résident en France : 64,5 millions au .

C'est le sens utilisé communément, notamment par l'Insee : Français est le gentilé de France, c'est-à-dire que les personnes qui habitent en France sont des Français. Le recensement de ces personnes résidant en France (c'est-à-dire les personnes qui habitent en France, de nationalité française ou étrangère) est assuré par l'Insee sous le vocable Population totale de la France. Au , la population de la France était de  habitants (France métropolitaine + DOM) +  (TOM) soit  habitants dont 5,7 % d'étrangers. 

l'ensemble des personnes de nationalité française, qu'ils habitent en France où à l'étranger : 63,0 millions au .

Ce sont les citoyens de la République française « sans distinction d'origine, de race, ou de religion ». Le Code civil définit la nationalité française, les conditions de son obtention ainsi que les droits et devoirs inhérents à celle-ci. Le nombre de Français (au sens de « personnes ayant la nationalité française ») est évalué au  à  habitants moins les 5,7 % d'étrangers, plus les personnes de nationalité française expatriées (dont le nombre peut être estimé à 2,2 millions), soit un total d'environ 63,0 millions.

Notes et références

Démographie en France